Штрба — село в Словаччині, Попрадському окрузі Пряшівського краю.
 Штрба (залізнична станція)

 Здено Штрба (* 1976) — словацький футболіст, півзахисник «Шкода Ксанті» та національної збірної Словаччини.
 Мартін Штрба (* 1961) — словацький кінооператор.